Francisco de Velasco o Francisco Velasco, puede referirse a:
 Francisco de Velasco y Mendoza, II conde de Siruela.
 Francisco Antonio Fernández de Velasco y Tovar, virrey de Cataluña.
 Francisco Velasco (1577 - 1622), «el cura santo de san Matías», soldado y posteriormente presbítero cura de la iglesia parroquial de san Matías de Granada.
 Francisco de Velasco (siglo XVI), fue un compositor y maestro de capilla español.
 Francisco Lorenzo de Velasco, sacerdote católico novohispano que participó en la guerra de la independencia de México del lado insurgente.
 Francisco de Benavides y Velasco, noble y religioso jerónimo español obispo de Cartagena de Indias 
 Francisco Marcos de Velasco y Alvear, militar, gobernador de Amberes en Flandes y primer marqués Pico y Velasco de Angustina.
 Francisco Manuel de Velasco y Estrada, militar y noble español, caballero de la Orden de Santiago y marqués de Pozoblanco. 
 Francisco de Zúñiga Avellaneda y Velasco, miembro de la Casa de Zúñiga, III conde de Miranda del Castañar, Grande de España.
 Francisco Aspillaga Velasco, político chileno del siglo XIX.
 Francisco Javier Vergara y Velasco (1860 - 1914),  geógrafo, cartógrafo, historiador y militar colombiano.
 Francisco Velasco Andrade, político y radiodifusor ecuatoriano.
 Francisco Velasco Curiel, político mexicano, gobernador de Colima.
 Francisco Díez de Velasco Abellán, historiador español.